Шохрат Агамурадович Союнов (; ) — туркменский футболист, защитник футбольной клуба «Ахал» и национальной сборной Туркменистана.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в столичном клубе «МТТУ».

С 2015 года игрок «Алтын Асыра». В первый же год в составе «Алтын Асыра» стал чемпионом, обладателем кубка и Суперкубка Туркменистана 2015.

В феврале 2020 года Союнов подписал однолетний контракт с малазийским клубом ПДРМ. Дебют Шохрата состоялся 1 марта в матче против «Сабаха».

В марте 2021 года перешёл в «Ахал».

Карьера в сборной 

Дебютировал за сборную Туркмении 23 марта 2011 года в матче квалификации Кубка Вызова АФК 2012 против сборной Тайваня.

В составе сборной Туркмении (до 22) был участником Кубка Содружества 2013.

Достижения 
 Сборная Туркменистана
 Финалист Кубка вызова АФК: 2012

  МТТУ
 Победитель Кубка президента АФК: 2014

  Алтын Асыр
 Суперкубок Туркмении: 2015
 Чемпион Туркмении: 2015
 Кубок Туркмении: 2015

Примечания 

Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Едиген»
Игроки ФК «Алтын Асыр»
Игроки ФК «Ахал»
Игроки ФК ПДРМ